Sligeach kan syfta på följande platser:

Irland 

 Sligo (grevskap), Connacht, 
 Sligo (grevskapshuvudort), Connacht, 

Robotskapade Irlandförgreningar